Ранчо Ајала има више значења:

 Ранчо Ајала, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ајала, Ранчо Вијехо Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ајала (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ајала, Ранчо Дон Педро Теколомула (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику